Tenta steht für:

 Tenta, ein archäologischer Fundplatz auf Zypern

Tenta ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tenta (* 1977), österreichische Schauspielerin
 John Tenta (1963–2006), kanadischer Wrestler